Agenor Gołuchowski kan syfta på:

 Agenor Gołuchowski den äldre (1812–1875), österrikisk politiker
 Agenor Gołuchowski den yngre (1849–1921), österrikisk politiker, den föregåendes son